Filip I Burbon-Orleański
 Filip II Burbon-Orleański
 Filip Orleański, hrabia Paryża
 Filip Orleański, książę Orleanu